Утемис Алдабергенов (1917 год, , пос. Карабутак — 1991 год, ) — советский партийный деятель.

Биография 
В 1942 году был призван в ряды Красной армии. Прошел войну в составе 200-го полка 2-й стрелковой дивизии Волховского фронта. Заместитель командира роты по политической работе. В 1945 г. после демобилизации из армии — на службе в органах внутренних дел.

В 1962 году был избран председателем исполнительного комитета Актюбинского областного совета. Начальник управления бытового обслуживания Актюбинского областного совета до выхода на пенсию.

Умер в 1991 году.

Награды 
Ордена Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени.

Источники 

Родившиеся в 1917 году
Умершие в 1991 году
Председатели Актюбинского облисполкома
Умершие в Актобе
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена Красной Звезды
Политработники Великой Отечественной войны
Делегаты XXII съезда КПСС